Le nom anglais de Sweatt est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Billy Sweatt, joueur de hockey sur glace américain
 Lee Sweatt, joueur professionnel de hockey sur glace américain